ALDH4A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 563 амінокислот, а молекулярна маса — 61 719.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Альдегіддегідрогенази